Capitán Meza puede referirse a:
 Capitán Meza, ciudad y municipio de Paraguay.
 Capitán Meza Puerto, ciudad y puerto de Paraguay.
 ARP Capitán Meza (P-03), remolcador de la clase Bouchard ARA Seaver transferido a Paraguay.